Ва́лли (Ва́льбурга) Нойциль (; 19 августа 1894, Таттендорф — 25 декабря 1917, Синь) — натурщица, подруга и муза австрийского живописца Эгона Шиле.

Биография 

Валли Нойциль родилась 19 августа 1894 года в Таттендорфе, пригороде Вены. Её отец Йозеф Новожил (Josef Neužil), уроженец Богемии, был школьным учителем, а мать Текла Пфнайсль — подёнщицей. В 1906 году после смерти отца мать с дочерью переехали в Вену. Согласно одной из легенд, изначально Валли работала моделью для Густава Климта. В 1911 году 17-летняя Валли Нойциль позировала для Эгона Шиле, у них завязался роман. Решив уехать из Вены, пара поселилась в чешском городке Крумау. Сожительство молодых людей вызвало недовольство местных жителей, и пара была вынуждена перебраться в Нойленгбах, недалеко от Вены. В 1912 Шиле был обвинён в растлении одной из несовершеннолетних, посещавших его мастерскую. Полиция обнаружила у него более сотни рисунков, которые были объявлены порнографическими. Впоследствии обвинения в похищении и растлении несовершеннолетней были отклонены, но художник был признан виновным в распространении порнографии. Поскольку Шиле до суда уже провёл в тюрьме 21 день, его приговорили к заключению только на три дня с конфискацией скандальных рисунков. Валли была одной из немногих близких Шиле, кто навестил его в тюрьме. Став известным художником, Шиле в 1915 году расстался с Валли и женился на Эдит Хармс из благополучной мелкобуржуазной семьи, жившей напротив его мастерской. Валли художник предложил раз в год ездить вместе в отпуск, но девушка отказалась. 

После расставания с Шиле Валли записалась на курсы медсестёр, после чего работала в военном госпитале в Вене, а с 1917 года в городке Синь около Сплита в Далмации. Там Валли Нойциль умерла от скарлатины 25 декабря 1917 года. Существует легенда (ничем не подтверждённая), что узнав о смерти Валли, Шиле изменил название своей картины «Мужчина и девушка» на «Смерть и девушка», где в роли смерти выступал он сам. В действительности картина «Смерть и девушка» была написана Шиле в 1915 году, в период болезненного разрыва с Валли.

Влияние 
Картина «Портрет Валли Нойциль» — одна из самых известных картин Эгона Шиле. Скандал вокруг прав на неё заставил парламент Австрии в 1998 году принять закон об ускоренной реституции работ из собраний национальных музеев в том случае, если их кража будет доказана. Об этих событиях был снят документальный фильм «Portrait of Wally» (2012). В фильме 1980 года «Эгон Шиле — Скандал» (нем. «Egon Schiele — Exzesse») роль Валли Нойциль исполнила Джейн Биркин.

Примечания

Литература 
 Robert Holzbauer, Klaus Pokorny: Verwehte Spuren. Das Schicksal der Wally Neuzil (1894—1917), Im Leopold Museum, Wien 2010, Ausg. 2/2010, S. 8-11
 Hilde Berger: Tod und Mädchen. Egon Schiele und die Frauen. Böhlau Verlag, Wien 2009, ISBN 978-3-205-78378-7
 Christian M. Nebehay: Egon Schiele. 1890—1918. Leben, Briefe, Gedichte. Residenzverlag, Salzburg 1979.
 Diethard Leopold — Stephan Pumberger — Birgit Summerauer: Wally Neuzil. Ihr Leben mit Egon Schiele, Brandstätter Verlag, Wien 2015, ISBN 978-3-85033-911-7

Ссылки 
 Выставка в музее Леопольда картин Шиле, связанных с образом Валли Нойциль
 Wally Neuzil: The secret life of Shiele’s muse
 Скандалы и триумфы художника Эгона Шиле. Валерий Койфман
 Из Вальбурги в Валли. Алексей Мокроусов

Натурщицы
Эгон Шиле
Умершие от скарлатины